Джон Фицджеральд:
 Фицджеральд, Джон Анстер (1819?—1906) — британский художник-романтик ирландского происхождения, крупнейший представитель викторианской сказочной живописи.
 Фицджеральд, Джон Форстер (1784—1877) — британский фельдмаршал и член Палаты общин.
 Фицджеральд, Джон (род. 1948) — американский пятиборец, серебряный призёр чемпионата мира 1975 года.
 Фицджеральд, Джон (род. 1960) — австралийский теннисист, бывшая первая ракетка мира в парном разряде.